Ocean Island steht für:

 den früheren Namen der Insel Banaba, Kiribati
 das Kure-Atoll bei Hawaii